est une expression anglo-saxone signifiant « tonnerre et éclair ». Elle peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo de casse-briques sorti sur borne d'arcade en .

Cinéma 

 , titre anglais de , comédie suédoise d'Anders Henrikson sorti le  ;
 , titre anglais dUn cocktail explosif, comédie américaine de  sorti le .

 Musique 

 Album 

 , album de la chanteuse suédoise  sorti le  ;
 ,  studio du groupe irlandais Thin Lizzy sorti le .

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1982 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 '', chanson de  représentant la Bosnie-Herzégovine à l'Eurovision 2010.

 Autre 

 ''', équipe de catch formé de Reynaldo Rodriguez et Alex Cruz.

Voir aussi